Пьер Фавр:
 Фавр, Пьер Антуан (1813—1880) — доктор медицины.
 Фавр, Пьер Эмиль Лазар (1506—1546) — католический святой, один из основателей ордена иезуитов.